Карачево — топоним в России:

Населённые пункты 
 Карачево — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Карачево — деревня в составе города Калуги Калужской области.
 Карачево — деревня в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Карачево — деревня в Ермишинском районе Рязанской области.
 Карачево — деревня в Дубенском районе Тульской области.
 Карачево — село в Кимовском районе Тульской области.
 Карачево — село в Козловском районе Чувашии.

Озера 
 Карачево — озеро в Усвятской волости Усвятского района Псковской области.

См. также 
 Карачев (значения)